Вранићи могу да буду:

 Вранић, презиме

или

 Вранићи (Чачак), насеље у граду Чачку, Република Србија
 Вранићи (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Вранићи (Травник), насеље у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Вранићи (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ

Види још 
 Вранић